Hierba de los canarios puede referirse a:
El nombre común de la planta Stellaria media.
El nombre común de la planta Senecio vulgaris.